Who's Next (album), een album van The Who
Who's Next (televisieprogramma), televisieprogramma van RTL 7
Who's Next Records, een Nederlands platenlabel